WTK steht für:
 Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks AG
 WTK Holdings
 Das Wohltemperierte Klavier
 Noatak Airport (IATA-Code), Flughafen von Noatak (Alaska), Northwest Arctic Borough, Alaska

wtk steht für:
 Watakataui (ISO-639-3-Code), Papuasprache in East Sepik Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung